Winter Light — девятнадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1993 году.

История 
Альбом вышел 23 ноября 1993 года на лейблах Elektra Records и WEA International. 
Получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, но коммерческого успеха не имел. В результате в американском хит-параде Billboard 200 диск занял только 92-е место, а в канадском № 50.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
  Линда Ронстадт в энциклопедии Allmusic
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы арт-рока
Альбомы на английском языке
Музыка нью-эйдж
Альбомы Линды Ронстадт